Актоты Рахматуллаевна Раимкулова (; род. 2 мая 1964, , Казахская ССР) — казахстанский государственный деятель, . Заслуженный деятель Казахстана (2010). Министр культуры и спорта РК (с 17 июня 2019 по 11 января 2022).

Биография 
Родилась 2 мая 1964 года в г. Алматы.

Отец — Рахметолла Райымкулов, писатель. Мать — Макиза Дайырбаевна Райымкулова, пенсионер, заведующая отделом Казахской Советской Энциклопедии.

В 1987 году окончила историко-теоретический факультет Алма-Атинской государственной консерватории им. Курмангазы по специальности: композитор, пианист, педагог музыкально-теоретических дисциплин, пианист, концертмейстер, солист камерного ансамбля.

В 2007 году окончила Международную академию бизнеса со степенью МВА.

В 2007 году защитила учёную степень кандидата искусствоведческих наук.

В 2010 году защитила учёную степень доктора искусствоведческих наук, тема диссертации: «Совершенствование организационно-экономического механизма, управление проектами в социально-культурной сфере».

Владеет казахским, русским и английским языками.

Член Союза композиторов СССР (с 1990).

Член Союза композиторов Казахстана (с 2010).

Член Международного сообщества современной музыки.

Трудовая деятельность 
С 1990 по 1991 годы — преподаватель Казахского государственного женского педагогического института, Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы.

С 1991 по 1994 годы — стажёр ассистентуры Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы.

С 1995 по 2011 годы — заведующая кафедрой «Дирижирование», помощник ректора, доцент, и. о. профессора, проректор по социально-экономической организации Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы.

С 2005 по 2008 годы — заведующая кафедрой «Композиция и оркестровое дирижирование» Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы (дополнительно).

С 2013 по 2014 годы — проректор по научно-творческим вопросам Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы.

С июнь по ноябрь 2014 года — и. о. заместителя председателя Комитета по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК.

С 2014 по 2016 годы — Директор Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

С сентябрь 2016 по июнь 2019 годы — Вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан.

С 17 июня 2019 по 11 января 2022 года — Министр культуры и спорта Республики Казахстан.

С 6 апреля 2022 года — директор РГКП «Государственная концертная организация „Казахконцерт имени Розы Баглановой“».

Награды и звания 
 Лауреат и дипломант Всесоюзных конкурсов молодых композиторов (Москва 1984, 1987 годы)
 Лауреат республиканских конкурсов композиторов (1992, 1995, 1997, 1998, 2000 годы)
 Лауреат премии Союза молодёжи Казахстана (1998)
 Почётные грамоты Министерства культуры и информации РК (2004) и Министерства образования и науки РК (2009)
 Заслуженный деятель Казахстана (2010) за заслуги в казахской музыке и вклад в искусство классической музыки.
 «Лучший преподаватель» Высших учебных заведений РК (2013)
 Орден Курмет (2018)
 Награждена правительственными и государственными медалями Республики Казахстан.
 нагрудный знак «Мәдениет саласының үздігі» (Министерства культуры и спорт РК);
 Юбилейная медаль «25 лет Конституции Казахстана» (Указ президента РК от 20 августа 2020 года);
 Юбилейная медаль «30 лет независимости Республики Казахстан» (Указ президента РК от 2 декабря 2021 года);

Научные, литературные труды 
Автор множества музыкальных композиций, среди которых «Ел бақыты», «Apple of Peace» («Яблоко мира»), кантаты «Кокжал», симфонических поэм «Толгау», «Дала сыры» и «Жамиля», двухактного балета «Воздушное кочевье» (Аспан көші), пьесы «Алатау», произведений к спектаклям «Сонғы сезим», «Тузды шол», «Абай», «Енлик-Кебек», «Абылай-хан», «Каин — сын — Адама», «Естайдын Корланы», «Гамлет», «Коркыттын көрі», "Сыған серенадасы"саундтреков к фильмам и сериалам, а также мн. др.

Примечания 

Выпускники Казахской консерватории
Преподаватели Казахской консерватории
Преподаватели Казахского женского педагогического университета
Члены Союза композиторов СССР
Министры культуры Казахстана
Министры спорта Казахстана
Члены партии «Аманат»
Почётные работники образования Республики Казахстан
Лауреаты премии союза молодёжи Казахстана